Maxima kan syfta på:
Maxima är latin och betyder "den största" eller "de största". Formen används ofta även i svenska texter som flertalsformen av maximum. Den kan också syfta på

 Maxima (datorprogram) – ett datorprogram, se 

 Máxima av Nederländerna (1971–), drottningen av Nederländerna
 Flavia Maxima Constantia (361/362–383), en romersk kejsarinna
 Cloaca Maxima – en underjordisk avloppstunnel i Rom
 Nissan Maxima – en bilmodell från Nissan
 Maxima (seriefigur) – en figur i Justice League of America.

Taxonomi
 Pitta maxima – en fågel
 Melanocorypha maxima – en fågel
 Coracina maxima – en fågel
 Psetta maxima – en fisk
 Glyceria maxima – en växt
 Citrus maxima – ett träd
 Solandra maxima – en art i potatisväxter

Se även
Maxim (olika betydelser)